Ханс Вернер фон Массов (; ,  — , ) — немецкий шахматист и шахматный функционер. Экономист, историк, журналист.

Выпускник Дрезденского технического университета и Цюрихского университета.

Генеральный секретарь (1928—1935) и вице-президент (1935—1939) ИФШБ (предшественницы ИКЧФ); вице-президент (1957—1959) и президент (1960—1987) ИКЧФ. Инициатор девиза ИКЧФ «Amici Sumus» («Мы — друзья»). В 2016 году введён в зад славы ИКЧФ.

Редактор-издатель (с 1929) журнала «Ферншах» (). Основатель Гамбургского шахматного общества.

Был женат на Бертль фон Массов (1921—1983).

Книги 
 Massow H. W. von, Dr. Dyckhoff-Fernschach-Gedenkturnier 1954/56, В., 1958 (соавтор).

Литература 
 
 
 

Шахматисты ФРГ